RKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rokot (Indonesia)
 rki – codice ISO 639-3 della lingua arakanese